Le terme « branchage » peut faire référence à :
 le branchage, ensemble des branches d'un arbre ou d'un arbuste ;
 le festival Branchage, festival de cinéma anglo-normand ;
 la visite du branchage, coutume anglo-normande ;
 Branchages, bande dessinée française.